Фраксионамијенто Бугамбилијас има више значења:

 Фраксионамијенто Бугамбилијас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто Бугамбилијас (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику